Fantômas démasqué  est un documentaire français réalisé par Dimitri Kourtchine, sorti en 2021. Ce documentaire revient sur l'histoire du personnage créé par Pierre Souvestre et Marcel Allain.

Résumé 

En 1967, le  de la trilogie filmique d’André Hunebelle, Fantômas, apparaît de nouveau sur les écrans français avec en vedette le trio d’acteurs : Jean Marais, Mylène Demongeot et Louis de Funès. C’est un gros succès de cinéma foncièrement populaire avec plus de 4 millions de spectateurs français depuis le . Pourtant dans cette euphorie, alors que Fantômas triomphe à l’étranger, jusqu'en URSS, où 60 millions de Soviétiques vont le plébisciter, l'un de ses deux auteurs, l’octogénaire Marcel Allain, s'indigne que son personnage qu'il a conçu comme une terrifiante incarnation du mal soit devenu prétexte à rire, et gagne le procès qu'il intente à la Gaumont, dommages et intérêts à l'appui, mais juste avant de mourir en 1969.

Le documentaire de Kourtchine cherche à répondre à trois questions : Qui est Fantômas ? Que cachent les innombrables masques de Fantômas ? Et jusqu’où peut-on aller dans l’appropriation d’un personnage fictif ?

Pour Allain, le créateur du personnage, c’est un criminel qui ne recule devant aucune atrocité. C’est l’homme à la cagoule que l’on ne peut pas identifier. Il est l’incarnation de la peur, de l’audace et de l’impunité dans le crime.
 
Pour Mylène Demengeot, actrice de la trilogie d’Hunebelle, c’est la personnification du mal. Le méchant qui veut dominer le monde.

Pour Matthieu Letourneux, professeur de littérature, c’est un criminel monstrueux qui commet des crimes spectaculaires aux motivations mystérieuses. C’est un méchant qui exprime que dans la société il y a toujours des pulsions violentes qui éclatent.

Pour Loïc Artiaga, historien, c’est personne mais potentiellement c’est tout le monde. Ce n’est pas le diable.

Pour Jean-Marc Lalanne, critique de cinéma, il est le mal, la cruauté, le désir de destruction. Mais on ne peut pas répondre à la question : Qui est Fantômas.

Entre 1913 et 1914, Louis Feuillade réalise une série de cinq films muets sur l’empereur du crime qui accroit le succès de la diffusion sur papier. En quittant les studios de cinéma pour capter directement sur le vif, dans les rues de Paris, le combat inégal du policier Juve et du journaliste Fandor contre l'insaisissable et cruel meurtrier, Feuillade révolutionne la jeune industrie du cinéma en introduisant la fiction dans le réel, faisant frémir, après les lecteurs, les  cinéphiles de la Belle Époque.

Dans les années 1910 et 1920, les intellectuels vont s’intéresser aussi à ce personnage de meurtrier masqué pour en faire un mythe de « l’homme moderne », avec les poètes Cendrars, Desnos, Cocteau, Neruda, les surréalistes par pure provocation comme André Breton et Raymond Queneau, jusqu’à Max Jacob et Guillaume Apollinaire créateurs de la Société des amis de Fantômas, en 1912 et Magritte qui l’introduit dans ses tableaux.

Puis, il faudra attendre 1964 pour assister au retour du maître de l’effroi, en grande pompe, avec la trilogie d’Hunebelle, (réalisateur de comédies grand public, de films de cape et d'épée et des aventures d’OSS 117), essentiellement sous la forme d’un cinéma de distraction à grands spectacles. C’est donc une adaptation très libre par rapport à l’original avec un scénario très différent du roman. Cette fois, c’est un Fantômas qui colle à son époque, la France des années 1960, en plein boom des sixties et du Général de Gaulle. Du cinéma à grands spectacles, à la James Bond, avec des effets spéciaux très nouveaux. Succès immédiat prolongé depuis avec des rediffusions régulières à la télévision qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs.

La trilogie n’aura pas de suite car entre les deux principaux acteurs, Marais et de Funès, la complicité ne passait plus. Mylène Demengeot raconte que durant les tournages, de Funès était bon spontanément dès la première prise tandis que Marais avait besoin de plusieurs essais pour s’échauffer et être convaincant. Cela énervé tellement de Funès que ce dernier faisait exprès d’éclater de rire au moment où Marais devenait bon : « De Funès, c’est le seul acteur pendant toute ma carrière que je n’ai pas aimé même si je le trouvais formidable comme acteur mais comme homme je ne l’aimais pas du tout. C’était un emmerdeur né ! »

Le documentaire révèle la contradiction d’Allain qui resta trop attaché à son Fantômas d’origine en se faisant le défenseur acharné jusqu’à la fin de sa vie. Comment pouvait-il prétendre en être le propriétaire alors que Fantômas était devenu le symbole du saccage de la propriété privée, le personnage de la transformation, de la métamorphose qui dès lors échappait à son créateur ? Allain n’aurait pas dû inventer Fantômas s’il avait voulu qu’il lui reste fidèle.

Le journaliste russe, Andreï Shary, raconte avoir était soufflé par la puissance du film en voyant Fantômas pour la première fois en 1973, à l’âge de huit ans. Car en URSS, en pleine guerre froide, le succès de la trilogie était à son comble jusqu’au moment où le héros masqué devint le révélateur du mécontentement de la jeunesse éprise de liberté. Les conséquences furent désastreuses pour le régime qui finit par interrompre la diffusion des films.
 
Pour finir ce voyage alerte et malicieux sur les pas du premier méchant de la modernité, le documentaire fait le tour du mythe Fantômas et de son importance cruciale dans la culture populaire d’hier et d’aujourd’hui. Allain et Souvestre ayant écrits les aventures de Fantômas à partir des faits divers lus dans la presse quotidienne, de nos jours ce personnage pourrait être impliqué dans tous les coups bas des affaires politiques mais aussi dans les épidémies comme le Covid. 
 
Fantômas demeure à présent la matrice de bien des avatars de fiction (Batman, le morphing de Terminator, les masques de Tom Cruise dans Mission : impossible) et le refoulé de nos peurs les plus contemporaines, à commencer par le terrorisme depuis Ben Laden, car les grandes figures du mal moderne s’imposent comme héritières de Fantômas.

Fiche technique 

 Titre original : Fantômas démasqué
 Réalisation : Dimitri Kourtchine
 Narration : Sarah-Jane Sauvegrain
 Lectures : Féodor Atkine
 Chef opérateur : Blaise Harrison
 Son : Damien Perrollaz et Nicolas Bourdon
 Montage : Antoine Kerninon
 Étalonnage : Vincent Amor
 Mixage son : Gregory Gaby
 Animations et graphismes : Jérôme Letué
 Documentalistes : Catherine Jivora et Marie-Hélène Agnès
 Conseillers éditoriaux : Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux
 Image Russie : Nikolaos Elefteriadis
 Production exécutive Mexique : Diana Garay, Jonatan Morales et Porfirio Tadeo
 Musique originale : Jean-Christophe Cheneval
 Musicien : Simon Fache
 Production Temps Noir : Martin Laurent
 Directeur de production : Kevin Michel
 Assistants de production : Arthur Bon, Hugo Aalzer et Félix Marié
 Administration de production : Arte GEIE et Temps Noir – TV5 Monde - CNC 
 Pays d’origine :  
 Langue originale : français
 Format : vidéo — couleur et noir et blanc— son monophonique
 Genre : Documentaire
 Durée : 53 minutes
 Date de sortie :   2021
   Date de diffusion :  sur Arte

Participation 
 Mylène Demongeot, actrice
 Jean-Marc Lalanne, critique de cinéma
 Loïc Artiaga, historien
 Matthieu Letourneux, professeur de littérature
 , journaliste et écrivain russe
 Jan Kounen, réalisateur
 Archives d’interviews de Marcel Allain, de Magritte, d’André Hunebelle, de Louis de Funès
 Interview en 1997 de Jean Marais durant l’émission télévisée Le Club

Extraits filmiques  
   Archives images : Actualités Gaumont et Pathé – Actualités française et Journaux télévisés de l’INA
 Juve contre Fantômas de Louis Feuillade – 1913
 Trilogie Fantômas d’André Hunebelle – 1964-65-67
 Mission impossible de Brian De Palma –  1993
 Terminator 2 de James Cameron - 1991
 Une journée en enfer de John McTiernan - 1995
 Iron Man 3 de Shane Black - 2013
  Skyfall de Sam Mendes - 2012
 Batman de Tim Burton - 1989
  The Dark Knight : Le Chevalier noir de Christopher Nolan - 2008
  Joker de Todd Phillips - 2019

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Film français sorti en 2021
Film documentaire français
Moyen métrage français
Moyen métrage documentaire
Fantômas
Film documentaire sur la littérature